

Media franchise 
Ultraman – Nome alternativo con cui si fa riferimento alla longeva saga di Ultra che vede Ultraman tra i protagonisti

Cinema 
  – film giapponese del 1967 diretto da Hajime Tsuburaya e Eiji Tsuburaya, composto con scene dalla serie televisiva omonima, parte del franchise di Ultra.
  – film giapponese del 1979 composto con scene dalla serie televisiva omonima, parte del franchise di Ultra.
 Ultraman – film giapponese del 2004 diretto da Kazuya Konaka, parte del franchise di Ultra.

Personaggi immaginari 
 Ultraman – personaggio protagonista del franchise di Ultra.
 Ultraman Jack
 Ultraman Mebius
 Ultraman Taro – personaggio protagonista della serie televisiva omonima.
 Ultraman Zoffy
 Ultraman – personaggio dei fumetti DC Comics

Televisione 
  – serie televisiva giapponese del 1966-1967, la prima del franchise di Ultra.
 Ultraman – serie televisiva giapponese del 1972, parte del franchise di Ultra.
  – serie televisiva giapponese del 1996-1997 parte del franchise di Ultra.
  – serie televisiva giapponese del 2015 parte del franchise di Ultra.
 Il mio amico Ultraman (My Secret Identity) – serie televisiva canadese del 1988.

Altro 
 Ultraman - gruppo musicale statunitense